El Grup E de la Copa del Món de Futbol de 2014, disputada al Brasil, estava compost per quatre equips, que es van enfrontar entre ells en un total de sis partits. Quan van acabar aquests partits, els dos equips amb més punts es van classificar per a la fase següent.

El primer lloc d'aquest grup s'enfrontà contra el segon del grup F. El segon lloc del grup s'enfrontà al primer del grup F.

La competició es va disputar entre el 15 de juny i el 25 de juny de 2014.

Integrants 
El grup E estava integrat per les seleccions següents:

Enfrontaments anteriors en Copa del Món 
 Suïssa - Equador: Cap partit
 França - Honduras: Cap partit
 Suïssa - França:
 2006, Fase de grups: Suïssa 0–0 França
 Honduras - Equador: Cap partit
 Honduras - Suïssa:
 2010, Fase de grups: Honduras 0–0 Suïssa
 Equador - França: Cap partit

Classificació final

Partits

Suïssa - Equador

França - Hondures

Suïssa - França

Hondures - Equador

Hondures - Suïssa

Equador - França

Notes i referències 

Copa del Món de Futbol de 2014